Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Banner:

  – sommergibile della classe Gato, varato nel 1942, ceduto all'Italia nel 1954 e rinominato Enrico Tazzoli, radiato nel 1973
  – sottomarino d'attacco classe Permit, varato nel 1962 e radiato nel 1989